Tsitsipas ist der Familienname folgender Personen:

 Petros Tsitsipas (* 2000), griechischer Tennisspieler
 Stefanos Tsitsipas (* 1998), griechischer Tennisspieler